Weitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Weitz (1865-nach 1907), deutsche Opernsängerin (Sopran), Tänzerin und Gesangspädagogin.
 Chris Weitz (* 1969), US-amerikanischer Filmregisseur
 Daniel Weitz (* 1983), deutscher Tischtennisspieler
 Dieter Weitz (* 1942), deutscher Tischtennisspieler
 Edmund Weitz (* 1965), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Eric D. Weitz (1953–2021), US-amerikanischer Historiker
 Ernst Weitz (1883–1954), deutscher Chemiker
 Friedrich Weitz (1865–1929), deutscher Kaufmann
 Guy Weitz (1883–1970), belgischer Organist und Komponist
 Hans-Jürgen Weitz (1923–1997), deutscher Diplomat
 Heinrich Weitz (1890–1962), deutscher Politiker (Zentrum, CDU) und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes
 Helmut Weitz (1918–1966), deutscher Maler und Grafiker
 John Weitz (1923–2002), US-amerikanischer Modedesigner, Historiker und Schriftsteller 
 Jakob Weitz (Mediziner) (auch Jacob Waitz, Aeson; 1641–1723), gothaischer Leibarzt
 Jakob Weitz (auch Jacob Weitz, 1888–1971), niederrheinischer Maler
 Jürgen Weitz (* 1966), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Martin Weitz (* 1964), deutscher Experimentalphysiker und Hochschullehrer 
 Morris Weitz (1916–1981), US-amerikanischer Philosoph
 Nicolaus Weitz (* 1579; † im 17. Jahrhundert), Frankfurter Jurist und ein führender Akteur im Fettmilch-Aufstand

 Wilhelm Weitz (1881–1969), deutscher Internist und Rassenhygieniker

Siehe auch:
 Waits
 Waitz
 Weiz (Begriffsklärung)